Albumy numer jeden w roku 2023 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2023 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2023 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2023 (Węgry)

Zobacz też